Леони́д Бори́сов:
 Борисов, Леонид Александрович (1923—2005) — советский государственный и политический деятель.
 Борисов, Леонид Иванович (1914 или 1916—1943) — капитан Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Ленина.
 Борисов, Леонид Ильич (1897—1972) — русский советский писатель и эссеист.
 Борисов, Леонид Константинович (1943—2013) — советский и российский художник-нонконформист.
 Борисов, Леонид Николаевич (1915—1945) — Герой Советского Союза.